ТГН — многозначная аббревиатура и сокращение:
 ТГн — терагенри
 ТГН — территориальные градостроительные нормы

См. также 
 ТГНЛ — телеграмма-натурный лист
 ТГНИ — территориальная государственная налоговая инспекция
 ТГНУ — Таджикский государственный национальный университет
  — аббревиатура латиницей